Pozzuolo peut désigner:
 Pozzuolo del Friuli, commune italienne de la province d'Udine dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;
 Pozzuolo Martesana, commune italienne de la ville métropolitaine de Milan dans la région Lombardie en Italie ;
 Pozzuolo Umbro, hameau dans la province de Pérouse, dans la région Ombrie en Italie ;